Absint har flere betydninger:
 Absint − en alkoholisk drik
 Absint (maleri) − et maleri af Edgar Degas
 AbsInt − et tysk softwarefirma
 Absinthe (film fra 1914), en amerikansk stumfilm